Callirrhoë (mythologie), moeder van Ganymedes.
Callirrhoë (maan) van Jupiter.